Маркиян Романович Лубкивский (, род. 2 сентября 1971, Львов) — украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, государственный служащий 3-го ранга, директор чемпионата Европы по футболу 2012 на Украине и планируемый директор чемпионата Европы по баскетболу 2015. Сын Романа Лубкивского.

Образование 
Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко в 1993 году (филологический факультет, кафедра славянских языков и литературы). Помимо украинского и русского, владеет английским, хорватским, сербским и польским языками.

Карьера 
 Август 1995-март 1996: атташе управления Европы и Америки МИД Украины.
 Март 1996-декабрь 1999: атташе и 3-й секретарь Посольства Украины в Югославии.
 С февраля 2000 2-й секретарь управления политического анализа и планирования.
 С декабря 2001 1-й секретарь Кабинета Министра иностранных дел Украины.
 Февраль 2003: исполняющий обязанности начальника пресс-службы МИД Украины.
 Март-декабрь 2005: заместитель Государственного секретаря Украины.
 Декабрь 2005-декабрь 2006: советник президента Украины, руководитель главной службы гуманитарной политики Секретариата Президента Украины.
 16 декабря 2006-12 мая 2009: Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Хорватии.
 12 сентября 2007-12 мая 2009: Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Боснии и Герцеговине.
 С июля 2009 года директор Чемпионата Европы по футболу 2012 года на Украине, руководитель местного организационного комитета «Евро 2012 Украина».
 С 3 сентября 2014 — Служба безопасности Украины назначила на должность советника председателя ведомства

Награды 
  Орден Князя Бранимира (май 2003 года) — за значительное развитие хорватско-украинских отношений
  Орден «За заслуги» III степени (5 июня 2012 года) — За значительный личный вклад в подготовку и проведение на Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, успешную реализацию инфраструктурных проектов, обеспечения правопорядка и общественной безопасности во время турнира, повышение международного авторитета Украинского государства, высокий профессионализм.

Семья 
Женат, воспитывает сына и дочь.

Примечания

Ссылки 
 Указ Президента Украины № 1815/2005
 Указ Президента Украины № 1071/2006
 Указ Президента Украины № 1094/2006
 Указ Президента Украины № 848/2007
 Указ Президента Украины № 300/2009

Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Выпускники Львовского университета
Послы Украины в Хорватии
Послы Украины в Боснии и Герцеговине
Советники Президента Украины